Bosznia-Hercegovina
Korenići falu Donji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban

Horvátország
Korenići falu Kanfanar községben, Isztria megyében